TSOP (The Sound Of Philadelphia), een single van MFSB
Thin small outline package, een type surface mount IC behuizing.